Зиризикуаро има више значења:

 Зиризикуаро (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Зиризикуаро, Сирисикуаро (Габријел Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Зиризикуаро (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Зиризикуаро, Нативитас (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику